Lipovec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lipovec (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Lipovec (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar